Termenul Galena se poate referi la:

Galena un mineral (PbS)
Galena (asteroid) un asteroid (427) descoperit în Nizza de Auguste Charlois în anul 1897
Galena (cântăreață) o cântăreață bulgăroaică de muzică chalga
Localități în SUA
Galena (Alaska)
Galena (Illinois)
Galena (Indiana)
Galena (Kansas)
Galena (Maryland)
Galena (Missouri)
Galena (Ohio)